Рашка има више значења:

 Рашка (област) - српска историјска и географска област
 Рашка (држава) - средњовековна српска држава (великожупанска Србија)
 Рашка (жупа) - средњовековна српска жупа у сливу истоимене реке
 Рашка епархија, средњовековна и нововековна епископија и митрополија, од 1818. године саставни део Рашко-призренске епархије
 Рашка (река) - река у југозападном делу Србије; притока реке Ибар
 Рашка (град) - град у Србији, на ушћу реке Рашке у реку Ибар
 Општина Рашка - општина у Републици Србији
 Рашка област (Краљевина СХС) - управна област у Краљевини СХС од 1922. до 1929. године.
 Рашки округ - управни округ у Републици Србији
 Мала Рашка, назив за области настањене Рашанима (Србима) у јужним областима Панонске низије током раног новог века:
 Мала Рашка у Банату, српска историјска областу у Банату током 16. и 17. века
 Мала Рашка у Славонији, српска историјска областу у Славонији, од 16. до 18. века
 Рашка Гора - место у Босни и Херцеговини
 Рашка Граштица - село у Бугарскоj, Ћустендилска област 
 Рашка школа - архитектонски стил у српском средњовековном градитељству
 Рашка (дечји лист) - часопис за децу који је излазио у Новом Пазару 1930. године
 Рашка окружна лига у фудбалу - окружна фудбалска лига у Републици Србији
 Рашка Немањић - измишљени лик 
 Мала хидроелектрана Рашка

Види још 
 Мала Рашка (вишезначна одредница)
 Рашани (вишезначна одредница)
 Рашки језик